Arachana nigra — вид викопних земноводних вимерлого ряду темноспондилів (Temnospondyli). Відомий з раннього тріасу.

Скам'янілості 
Майже повний, добре збережений, тривимірний череп тварини знайдено у місцевості Колонія Ороско у відкладеннях формації Буена-Віста в Уругваї.

Опис 
Череп майже цілий і відсутня лише передня частина морди; у живої тварини череп повинен був мати довжину близько 20 сантиметрів, що свідчить про загальну довжину тварини не менше одного метра. Загальна форма черепа нагадувала череп ринезухід, групи земноводних, що відомі в пермі-тріасі: як і в останніх, очні ямки були розташовані трохи назад, поверхня черепних кісток була густо орнаментована борознами і борозенками, а контур щік був злегка опуклим. Також ділянка піднебіння нагадує ринезухід, тоді як інші характеристики більш схожі на ті, що присутні у лідеккеринід (інша група пермсько-тріасових земноводних): наприклад, надскронева кістка не бере участі у формуванні вушного розрізу, який досить неглибокий.

Філогенія 
Цей таксон має багато спільного з Rhinesuchidae і Lydekkerinidae , що робить Arachana перехідною формою, розташованою між базальними та розвиненими стереоспондилами.

Примітки 

Темноспондили
Земноводні тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2012